Luisa Sanfelice, personaggio storico

Opere letterarie, cinematografiche e televisive
La Sanfelice, romanzo di Alexandre Dumas padre ispirato alla figura storica
Luisa Sanfelice, film del 1942 con Laura Solari e Massimo Serato
Luisa Sanfelice, sceneggiato televisivo del 1966 con Lydia Alfonsi e Giulio Bosetti
Luisa Sanfelice, miniserie televisiva del 2004 con Laetitia Casta e Adriano Giannini